Кестель (значения):

  — деревня в провинции Бурдур на юго-западе Турции.
 Кестель — район города Бурса (крепость во времена Византии) на северо-западе Турции.
 Кестель — район города Аланья (ранее деревня) в провинции Анталия на юге Турции.
  — небольшой город в провинции Фри-Стейт в ЮАР.